Дарлингтон има више значења:
 Дарлингтон
 Округ Дарлингтон (Јужна Каролина)
 Дарлингтон (Мериленд)
 Дарлингтон (Јужна Каролина)
 Дарлингтон (Висконсин)
 Дарлингтон (Индијана)
 Дарлингтон (Мисури)
 Дарлингтон (Пенсилванија)